Qin Huali ist der Name folgender Personen:

 Qin Huali (Politiker) (1913–2020), chinesischer Politiker

Qin Huali ist eine alternative Schreibweise für:

 Qin Guli (ca. 470–400 v. u. Z.), chinesischer Philosoph